«Кунг-фу Панда: Лапки судьбы» — американский анимационный веб-сериал, производства DreamWorks Animation, вышедший на Amazon Prime 16 ноября 2018 года. Второй, после «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды», сериал серии «Кунг-фу Панда». Разработчик Митч Уотсон подтвердил, что Мик Вингерт вернётся к своей роли По.

Вторая половина первого сезона вышла 5 июля 2019 года.

Сюжет 
Сюжет разворачивается после событий мультфильма «Кунг-фу Панда 3», в котором участвуют четверо панд (Ню Хай, Цзин, Бао и Фан Тонг), которые попадают в мистическую пещеру под деревней панд. Дети-панды случайно впитывают Ци древних и могущественных воинов кунг-фу, известных как четыре созвездия: Синий Дракон, Чёрная Черепаха, Белый Тигр и Красный Феникс. Они понимают, что теперь им суждено спасти мир от злой силы, бросив По на пути к его самой большой задаче — обучению этой разношёрстной группы детей, как использовать свои вновь обретённые способности кунг-фу.

В ролях

Первый сезон: 2018-2019

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Мультсериалы США, запущенные в 2018 году
Кунг-фу панда (мультфильмы)